Ольга Степанова Педько (род. 15 марта 1943) — российская, ранее советская, шахматистка, мастер спорта СССР (1971).

Участница шести финалов чемпионатов СССР.

Спортивные достижения

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России